Wim=Wakker was de naam van een ochtendshow in het weekend op de Nederlandse radiozender Q-music en werd gepresenteerd door Wim van Helden. 

Na programmeringswijzigingen ging Wim van Helden een middagshow in het weekend maken onder de naam WeekendWim.

Programmaonderdelen 
De meeste Wakkere van de maand: elke maand werd er een beroep uitgekozen en elk weekend werd er een persoon met dat beroep gebeld. Telkens werd dezelfde vraag gesteld. Wie uiteindelijk de vraag het snelste had beantwoord, was de meest wakkere van de maand van zijn beroep.
Wim's Wekservice: Een luisteraar gaf iemand in zijn of haar omgeving aan die zij wakker wilde laten bellen. Van Helden belde diegene dan wakker.
Music Memory: Een luisteraar kon een liedje opgeven waar hij of zij iets bijzonders mee had. Het liedje werd dan op de radio gedraaid.

Radioprogramma van Qmusic (Nederland)
Muziekprogramma op radio
Verzoekprogramma
Radiospelprogramma